Ostrołęka, aujourd'hui ville de Pologne, a laissé son nom à deux batailles : 
 Bataille d'Ostrołęka (1807) entre les troupes napoléoniennes et les troupes russes,
 Bataille d'Ostrołęka (1831) lors de l'Insurrection polonaise de novembre contre les Russes.